Alcáçova — cidadela ou parte mais nobre dum castelo
Alcáçova (Elvas) — freguesia no concelho de Elvas, Portugal
Alcáçovas — freguesia no concelho de Viana do Alentejo, Portugal
Tratado das Alcáçovas-Toledo — que pôs termo à Guerra de Sucessão de Castela 

Desambiguações de topônimos